Il singolare  del Morocco Tennis Tour Marrakech 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gaël Monfils era il detentore del titolo.

Marcos Daniel ha battuto in finale Lamine Ouahab 4–6, 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Daniel Gimeno Traver (primo turno)
  Alberto Martín (primo turno)
  Pablo Andújar (quarti di finale)
  Kristof Vliegen (secondo turno)

 Ivo Minář (semifinali)
 Denis Istomin (primo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Marcos Daniel (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2009